Dickinson County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Dickinson County (Iowa)
 Dickinson County (Kansas)
 Dickinson County (Michigan)